Il doppio del BMW Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Luxa e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–0, 6–7 (4–7), [11–9] Petr Pála e Pavel Vízner.

Teste di serie
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (finale)
 David Prinosil /  Jeff Tarango (primo turno)
 Juan Ignacio Chela /  David Nalbandian (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2002
ATP Tour 2002